Tarantula (engl. für „Vogelspinne“) steht für:
 Tarantula (Automarke), ehemaliger Automobilhersteller aus Simbabwe
 Tarantula (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Horror-Thriller (1955)
 Tarantula Cubensis, ein homöopathisches Präparat
 Tarántula, eine Achterbahn in Madrid
 Fehlübersetzt als „Taranteln“ bezeichnete Spinnenarten

Siehe auch:
 Tarantella (Begriffsklärung)
 Tarantel (Begriffsklärung)